Voici la liste des planètes mineures numérotées de 268001 à 269000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 268001 à 269000

268001-268100

268101-268200

268201-268300

268301-268400

268401-268500

268501-268600

268601-268700

268701-268800

268801-268900

268901-269000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 200 001 à 300 000